42-й чемпионат мира по лыжным видам спорта 1999 состоялся с 19 по 28 февраля 1999 года в австрийском городке Рамзау земли Штирия. Было разыграно 16 комплектов медалей (10 у лыжников-гонщиков, 3 в двоеборье и 3 в прыжках с трамплина). В программе двоеборья дебютировала спринтерская гонка на 7,5 км. Прыжковые соревнования с большого трамплина проводились в Бишофсхофене в земле Зальцбург.

Результаты соревнований

Лыжные гонки, мужчины

19 февраля — 30 км (свободный стиль, раздельный старт)

22 февраля — 10 км (классический стиль, раздельный старт)

23 февраля — 10 км + 15 км (комбинированная гонка преследования)

26 февраля — Эстафета 4х10 км 

Австрия впервые выиграла эстафету и всего лишь во второй раз после 1933 года попала на подиум.

28 февраля — 50 км (классический стиль, раздельный старт)

Лыжные гонки, женщины

19 февраля — 15 км (свободный стиль)

22 февраля — 5 км (классический стиль)

23 февраля - 5 км + 10 км (комбинированная гонка преследования)

26 февраля — Эстафета 4×5 км

27 февраля — 30 км (классический стиль)

Лыжное двоеборье

20 февраля — Индивидуальная гонка преследования (средний трамплин (К90) + 15 км)

25 февраля — Командные соревнования (средний трамплин (К90) + 4х5 км)

27 февраля — Спринт (средний трамплин (К90) + 7,5 км)

Прыжки на лыжах с трамплина

20 февраля — Большой трамплин (К120), командные соревнования

21 февраля — Большой трамплин (К120)

26 февраля — Средний трамплин (К90)

Медальный зачет

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта
1999 год в спорте